Frei peut faire référence à :

Patronyme 

 Alexander Frei (1954-), pilote automobile suisse ;
 Alexander Frei (1979-), footballeur  et entraîneur suisse évoluant au FC Bâle ;
 Carl Frei (1884-1967), facteur d'orgue ;
 Christian Frei (1959-), réalisateur suisse ;
 
 Fabian Frei (1989-), footballeur suisse évoluant au FC Bâle ;
 Heinz Frei (1958-), athlète suisse handisport ;
 Henri Frei (1899-1980), linguiste suisse ;
 Karl Frei (1917-2011), gymnaste artistique suisse ;
 Kerim Frei (1983), footballeur turc évoluant au Fatih Karagümrük SK ;
 Köbi Frei (1959-), personnalité politique suisse ;
 Mathieu Frei (1987-), skipper français ;
 Norbert Frei (1955-), historien allemand ;
 Regula Frei-Stolba (1940-), femme politique suisse ;
 Sandra Frei (1984-), snowboardeuse suisse ;
 Sina Frei (1997-), coureuse cycliste suisse ;
 Stefan Frei (1986-), footballeur suisse évoluant aux Sounders de Seattle ;
 Tanya Frei (1972-), curleuse suisse ;
 Thomas Frei (1980-), biathlète suisse ;
 Thomas Frei (1985-), coureur cycliste suisse.

Toponyme 

 Frei, île de la commune de Kristiansund, du comté de Møre et Romsdal, dans la mer de Norvège.

Musique 
 Frei, cinquième album studio de la chanteuse allemande LaFee
 ''Frei!, dixième album du groupe allemand Wise Guys